Le boulevard Romain-Rolland peut désigner : 
 le boulevard Romain-Rolland de Marseille ; 
 le boulevard Romain-Rolland de Paris.